Celtic Cup steht für:

 Celtic Cup (Hockey), Feldhockeywettbewerb
 Celtic League Cup, Eishockeyturnier
 Nations Cup (Fußball), Fußballturnier